Reaktanz steht für:

 Reaktanz (Psychologie), sozialpsychologische Abwehrreaktion
 Blindwiderstand (Formelzeichen X) in linearen Netzwerken mit Wechselstrom und Wechselspannung